Алекса́ндр Жук: Жук, Александр Александрович (1947—2022) — белорусский писатель, сценарист, переводчик и драматург, редактор.
 Жук, Александр Афанасьевич (1918—1983) — Герой Советского Союза.
 Жук, Александр Борисович (1922—2002) — советский художник, автор и иллюстратор неоднократно переиздаваемого справочника по стрелковому оружию.
 Жук, Александр Владимирович (1917—2008) — ленинградский архитектор.